Нейтральна зона — в міжнародному праві певний географічний район, в якому забороняється підготовка військових дій і який не може бути використаний як театр військових дій.

Приклади нейтральних зон 
 Саудівсько-іракська нейтральна зона
 Саудівсько-кувейтська нейтральна зона
 Нейтральна зона (Гібралтар)
 Нейтральна зона (Сеута)
 Нейтральна зона (Мелілья)
 Нейтральна зона (Україна - РСФРР)

Див. також  
 Нейтральна територія
 Terra nullius
 Кондомініум (міжнародне право)
 Міжнародні води

Посилання 
 Нейтралізація території // 
 Нейтралізовані зони //